Cal Maurici de la plaça de l'Ajuntament, edifici d'Igualada (Anoia)
 Cal Maurici (Sant Boi de Llobregat), masia de Sant Boi (Baix Llobregat)
 Cal Maurici del passeig Verdaguer, edifici d'Igualada (Anoia)
 Cal Maurici (Sant Llorenç Savall), casa de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)